Panel·lènia (en grec antic πανελλήνια) era un festival o més probablement un panegiris de tots els grecs, que es creu que va ser instituït per l'emperador Adrià al , amb la idea de reviure l'esperit nacional del grecs, cosa que al seu temps ja era irrealitzable, segons diu Filòstrat d'Atenes.

Referències 

Festivals de l'antiga Grècia